Ida Carolina de Sajonia-Meiningen (en alemán, Ida Karoline von Sachsen-Meiningen; Meiningen, 25 de junio de 1794-Weimar, 4 de abril de 1852) fue una princesa alemana de la Casa de Wettin, y por matrimonio princesa de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Biografía 
Ida nació el 25 de junio de 1794 en Meiningen, Turingia. Su padre era el duque Jorge I de Sajonia-Meiningen y su madre era Luisa Leonor, hija del príncipe Cristián Alberto de Hohenlohe-Langenburg. Recibió el título de princesa Ida de Sajonia-Meiningen, duquesa en Sajonia con el estilo de Alteza Serenísima desde su nacimiento hasta el Congreso de Viena (1814-15), cuando enteramente la Casa de Wettin fue elevada al estilo de Alteza. Sus hermanos fueron Adelaida (más tarde esposa del rey Guillermo IV del Reino Unido) y Bernardo II de Sajonia-Meiningen, con quien mantenía una estrecha relación.

Ida y su hermana fueron criadas de manera humanitaria cristiana por el capellán de la corte, Georg Karl Friedrich Emmrich, bajo la supervisión de su padre y más tarde de su madre. Junto con su madre y su hermana, se ganó la vida en los años de guerra 1814/15 proporcionando ayuda a los soldados.

En Meiningen el 30 de mayo de 1816, contrajo matrimonio con el príncipe Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach, quien servía como General en los Países Bajos y a quien siguió en varias ciudades de guarnición durante los siguientes años; sin embargo, durante el verano vivía en Liebenstein y en el Palacio de Altenstein, donde también permaneció mientras su marido realizó su tour por Norteamérica. En 1830, ella y sus hijos participaron en la coronación de su hermana y cuñado en Londres, y a partir de 1836 se trasladó a Liebenstein como su permanente residencia de verano. Gracias a sus obras de caridad, Ida fue muy popular entre la población.

El 22 de junio de 1850 fue una de las madrinas del príncipe Arturo, duque de Connaught y Strathearn, tercer hijo de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha; sin embargo, ya que no pudo estar físicamente presente, fue representada por la duquesa de Kent, madre de la reina.

Ida murió de neumonía en Weimar el 4 de abril de 1852, a la edad de 57 años. Sus últimas palabras fueron: "Espero que esta noche dormiré bien". Fue enterrada en el Weimarer Fürstengruft. Dos años más tarde, en 1854, su hermano Bernardo II erigió el denominado monumento a Ida en el actualmente en ruinas castillo medieval de Liebenstein. En 2004, el monumento fue ampliamente restaurado.

Hijos 
 Luisa Guillermina Adelaida (31 de marzo de 1817-11 de julio de 1832).
 Guillermo Carlos (25 de junio de 1819-22 de mayo de 1839).
 Amalia Augusta Cecilia (30 de mayo de 1822-16 de junio de 1822).
 Guillermo Augusto Eduardo (11 de octubre de 1823-16 de noviembre de 1902), quien entró en el Ejército británico, sirvió con gran distinción en la guerra de Crimea, coronel en el 1º Guardias, y más tarde mariscal de campo británico; desposó a Lady Augusta Gordon-Lennox. Sin descendencia.
 Hermann Bernardo Jorge (4 de agosto de 1825-31 de agosto de 1901), desposó a la princesa Augusta de Wurtemberg. Una de sus hijas, Paulina, desposó al gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach.
 Federico Gustavo Carlos (28 de junio de 1827-6 de enero de 1892), desposó a Pierina Marocchia nobile di Marcaini, creada baronesa de Neuperg el 23 de mayo de 1872. Sin descendencia.
 Ana Amalia María (9 de septiembre de 1828-14 de julio de 1864).
 Amalia María da Gloria Augusta (20 de mayo de 1830-1 de mayo de 1872), desposó al príncipe Enrique de los Países Bajos.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 August Wilhelm Müller: Ihre Hoheit die Herzogin Ida von Sachsen-Weimar-Eisenach, Weimar, 1852 (Digitalizado)
 R. Starklof: Das Leben des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach, Vol. 1, Gotha, 1865, p. 123 f. (Digitalizado)

Enlaces externos 
 Descendants of Hans den Yngre af Sønderborg – Ninth Generation: Bernhard Carl von Sachsen-Weimar-Eisenach

Princesas de Sajonia-Meiningen
Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Meiningen